Декамп, Гийом (1779—1858) — французский художник.
 Декамп, Розмари (14 ноября 1910 — 20 февраля 2001) — американская характерная актриса радио, кино и телевидения.
 Декамп, Эдуард (27 августа 1847 — 17 января 1933) — бельгийский юрист, политик, общественный и государственный деятель.